Поспелихинский — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России.  Административный центр Поспелихинского сельсовета.

История 
Начало поселку положило создание в 1955 году на базе 5-го отделения колхоза имени Мамонтова новго целинного зерносовхоза «Поспелихинский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Инфраструктура 
Действовал совхоз Поспелихинский. Работает Администрация Поспелихинского сельсовета, филиал МКОУ Поспелихинская СОШ № 3 Поспелихинская сельская средняя общеобразовательная школа.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района